2010 LB136 est un transneptunien de la famille des plutinos de magnitude 6,01.

Son diamètre est estimé à plus de , ce qui le qualifie comme un candidat au statut de planète naine.

Références 

Planète mineure non numérotée
Planète mineure découverte en 2010
Plutino
Planète naine potentielle